Николай Зеров:
 Зеров, Николай Константинович (1890—1937) — украинский поэт, переводчик и литературовед.
 Зеров, Николай Петрович (1920—1977) — механик теплохода «Вильгельм Пик» Камского речного пароходства, город Пермь.